Schøyen ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Schøyen (1837–1902), norwegischer Politiker 
 Benedicte Schøyen (* 1965), norwegische Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin

 Christian Schøyen (* 1966), norwegischer Autor und Futurologe
 Christian Frederik Blom Schøyen (1876–1933), norwegischer Offizier und Sportfunktionär
 Erna Schøyen (1887–1968), norwegische Schauspielerin
 Hege Schøyen (* 1957), norwegische Schauspielerin
 Jacob Schøyen Andersen (* 1990), norwegischer Schauspieler
 Jesper Flint Schøyen (* 1993), norwegischer Schauspieler
 Kirsten Schøyen (* 1946), norwegische Moderatorin
 Martin Schøyen (* 1940), norwegischer Geschäftsmann und Sammler
 Martin Olsen Schøyen (1896–1962), norwegischer Geschäftsmann und Sammler
 Peder Schøyen (1836–1913), norwegischer Geschäftsmann
 Per Gustav Schøyen (* 1924), norwegischer Diplomat
 Rolf Hiorth-Schøyen (1887–1932), norwegischer Schriftsteller und Übersetzer
 Thor Hiorth Schøyen (1885–1961), norwegischer Entomologe
 Torkild Wilhelm Schøyen (* 1929), norwegischer Politiker
 Tine Schøyen (* 1982), norwegische Ruderin
 Vivi Schøyen (1918–2014), norwegische Schauspielerin und Dramatikerin
 Wilhelm Maribo Schøyen (1844–1918), norwegischer Entomologe

Schøyen steht für:
 Schøyen Collection, Handschriftensammlung

Siehe auch:
 Papyrus Schøyen